Никольский () — село в Намском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Никольского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, в долине Энсиэли, на левом берегу реки Лена.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — село Намцы — 12 км..
 Климат
Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Никольский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 96 % от общей численности населения в 397 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Клуб, начальная общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Транспорт 
Автомобильная дорога «Нам».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Намского улуса
Населённые пункты на реке Лена